Monocorophium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Edward Lloyd Bousfield och Robert Francis Hoover 1997. Enligt Catalogue of Life ingår Monocorophium i familjen Corophiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Monocorophium